Сорокин, Михаил Валерьевич (род. 1981) — казахстанский и российский спортсмен-ориентировщик.
 Сорокин, Михаил Дмитриевич (1882 — ?) — полковник Генерального штаба.
 
 
 Сорокин, Михаил Павлович (1806―1848) — русский поэт, переводчик, критик, журналист.
  (род. 1982) — российский футболист.
 Сорокин, Михаил Фёдорович — кавалер ордена Святого Георгия